Audio Architecture é um álbum compilação mixado pelo DJ Marky e lançado pela gravadora Trama em 2000.

Neste álbum, o DJ seleciona as músicas que foram sucesso nos anos 1999 e 2000 na cena drum'n'bass, principalmente na festa comandada por ele no clube Lov.e em São Paulo.

Faixas

Ligações externas 
 Sítio oficial do DJ Marky

Álbuns de 2000
Álbuns de DJ Marky